The Great Escape
 Большой побег — массовый побег англо-американских военнопленных из лагеря Stalag Luft III (24 марта 1944)
 Большой побег — художественный фильм 1963 года.
 The Great Escape — альбом британской рок-группы Blur (1995).
 The Great Escape — компьютерная игра 1986 года для ZX Spectrum и других платформ.
 The Great Escape — компьютерная игра 2003 года для PC и других платформ.
 Rayman 2: The Great Escape — компьютерная игра от Ubisoft 1999 года в жанре аркады.
 The Great Escape — песня Boys Like Girls (2007).